Campbells bezeichnet:

Campbell Soup Company
Die Campbells, kanadische Fernsehserie

Siehe auch:
Campbell